Lori Piestewa, une militaire américaine.
 Le pic Piestewa, un sommet en Arizona.
 Le Piestewa Peak Summit Trail, un sentier de randonnée en Arizona.